Der Wiang Sa Surat Thani City Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Surat Thani, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Der Verein ist auch bekannt unter dem Namen The Bonytongue Fish (ตะพัดพิฆาต).

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2010 als Kabinburi FC gegründet. Ein Jahr später wurde der Verein in Kabin City FC umbenannt. 2016 wurde der Club in Sinthana Kabinburi FC umbenannt. Die letzte Umbenennung fand 2017 statt, indem man den Verein in Surat Thani City FC umbenannte. Von 2010 bis 2012 spielte der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2, wo er in der Southern Region antrat. Von 2013 bis 2015 nahm der Verein nicht am Spielbetrieb der dritten Liga teil. 2016 startete man wieder als Sinthana Kabinburi in der Regional League Division 2, wo er in der Region Bangkok/East spielte. Nach Umbenennung 2017 in Surat Thani City FC und Umzug des Vereins in den Süden des Landes spielt der Verein in der neugeschaffenen vierten Liga, der Thai League 4. Hier trat man in der Southern-Region an.

2022 wurde der Verein von MH Khon Surat City FC in Wiang Sa Surat Thani City FC umbenannt.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Surat Thani Province Stadium in Surat Thani aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 10.000 Personen. Eigentümer sowie Betreiber ist die Surat Thani Provincial Administration Organization.

Spielstätten seit 2010

Spieler 
Stand: 1. Oktober 2021

Spiele/Tore: 1. Oktober 2021

Beste Torschützen seit 2019

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Wiang Sa Surat Thani City FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Wiang Sa Surat Thani City FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Wiang Sa Surat Thani City FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Thailändischer Fußballverein
Sport (Surat Thani)